Miejscowości w USA:
 Killbuck – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
Gminy w USA:
 Killbuck (ang. Killbuck Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes